A Vicenza vi sono vari edifici, storicamente legati alla famiglia Gualdo:
 Palazzi Gualdi, due distinti edifici del primo Cinquecento, unificati nel basamento, in piazzola Gualdi
 Palazzo Gualdo Cevese, in origine gotico e rinnovato a metà Seicento, in contrà Lioy
 Palazzo Gualdo in Pusterla, sontuosa residenza ristrutturata nel 1537
 Palazzo Gualdo Dalle Ore, opera del Miglioranza della prima metà dell'Ottocento, in piazzetta San Giuseppe
 Palazzetto Gualdo Priorato, eretto nel 1523, in contrà Pasini

Nella provincia di Vicenza:
 Palazzo Gualdo, nel centro di Montecchio Maggiore